Christopher Nolan (schrijver) (1965-2009), Iers schrijver
 Christopher Nolan (regisseur) (1970), Engels-Amerikaans regisseur